Miejscowości w USA:
 Pasco – miasto w stanie Waszyngton, w hrabstwie Franklin
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Pasco (ang. Pasco County) – w stanie Floryda
Regiony Peru:
 Region Pasco